Okręty US Navy o nazwie USS  "Atlanta", pochodzącej od miasta Atlanta:
 Pierwszy "Atlanta" był najpierw łamaczem blokady, następnie służył jako CSS "Atlanta", przejęty w 1863 roku i włączony do US Navy.
 Drugi "Atlanta" był krążownikiem pancernopokładowym, pierwszym stalowym okrętem "Nowej Marynarki" (ang. New Navy), zwodowanym w 1884.
 Trzeci "Atlanta" (CL-51) był lekkim krążownikiem włączonym do służby w 1941 i zatopionym w listopadzie 1942 w czasie bitwy morskiej koło Guadalcanal
 Czwarty "Atlanta" (CL-104) był także lekkim krążownikiem. Został włączony do służby w 1944, służył w czasie II wojny światowej, następnie w latach 60. XX wieku był używany jako cel ćwiczebny.
 Piąty "Atlanta" (SSN-712) był okrętem podwodnym typu Los Angeles włączonym do służby w 1982 i zdezaktywowanym w 1999.

Atlanta